Юлия (Julia) e името на следните личности:

 Юлия, женско малко име
 gens Юлии

В Древен Рим:

 Юлия Цезарис, няколко жени от Юлиево-Клавдиевата династия
 Юлия Цезарис (съпруга на Марий), съпруга на Гай Марий
 Юлия Антония (104 пр.н.е.-39 пр.н.е.), майка на Марк Антоний
 Юлия, две сестри на Гай Юлий Цезар
 Юлия, по-голямата сестра на Юлий Цезар
 Юлия (101 пр.н.е.-51 пр.н.е.), втората сестра на Юлий Цезар и баба на император Октавиан Август
 Юлия (82 пр.н.е.-54 пр.н.е.), дъщеря на Гай Юлий Цезар и Корнелия Цина
 Юлия Корнелия, съпруга на Луций Корнелий Сула
 Юла Антония (до 19 пр.н.е.), внучка на Марк Антоний
 Юлия Стара (39 пр.н.е.-14 г.), дъщеря на император Август и Скрибония
 Юлия Младша (19 пр.н.е.- 28 г.), дъщеря на Юлия Стара и внучка на император Август
 Юлия (дъщеря на младия Друз) (5-43 г.), внучка на император Тиберий и Випсания Агрипина
 Юлия Друзила (16-38 г.), дъщеря на император Германик и Агрипина Стара
 Юлия Ливила (18-42 г.), дъщеря на император Германик и Агрипина Стара
 Юлия Друзила (39-41), дъщеря на император Калигула и Милония Цезония
 Юлия Береника, дъщеря на Ирод Агрипа I, годеница на император Тит
 Юлия Флавия или Юлия Тити (64–91 г.), дъщеря на император Тит и Марция Фурнила
 Юлия Фадила, по-мака полусестра на римския император Антонин Пий
 Юлия Процила, майка на генерал Гней Юлий Агрикола
 Юлия Тертула, дъщеря на Гай Юлий Корнут Тертул
 Юлия Сервиана Паулина, племенница на император Адриан
 Юлия Домна, съпруга на император Септимий Север, майка на Каракала и Гета
 Юлия Меса, сестра на Юлия Домна
 Юлия Соемия, дъщеря на Юлия Меса и майка на император Елагабал
 Юлия Мамея, дъщеря на Юлия Меса и майка на император Александър Север
 Юлия Севера, втората съпруга на император Елагабал
 Юлия Севера или Северина, дъщеря на император Филип I Араб и съпруга на император Аврелиан
 Юлия Септимия Зеновия, царица на Палмира
 Флавия Юлия Елена или Света Елена, майка на император Константин I Велики

Други:

 (89) Юлия, астероид
 Юлия (река), река в Швейцария
 Юлия (песен), песен на Бийтълс от 1968 г.
 Аква Юлия, римски акведукт
 Виа Юлия, римски път
 Ромео и Жулиета (Юлия), Шекспир